Christians Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Christians Sogn (Fredericia Kommune)
 Christians Sogn (Københavns Kommune)
 Christians Sogn (Lyngby-Taarbæk Kommune)
 Christians Sogn (Sønderborg Kommune)
 Christians Sogn (Århus Kommune)